Stubbendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Stubbendorff (1851–1931), Gutspächter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ludwig Stubbendorff (1906–1941), deutscher Reiter
 Walter Stubbendorff (1888–1945), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (DNVP)

Siehe auch:
 Stubbendorf